UK Championship 2013 − szósty duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2013/2014. Rozegrany został w Barbican Centre w Yorku (Anglia) w dniach 26 listopada−8 grudnia 2013 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 150 000 
II miejsce: € 70 000 
Półfinalista: € 30 000 
Ćwierćfinalista: € 20 000 
Runda 4: € 12 000 
Runda 3: € 9 000 
Runda 2: € 3 000

Maksymalny break: € 55 000 
Najwyższy break: € 4 000

Pula nagród: € 700 000

Przebieg turnieju

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 147, 130, 129, 116, 109  Mark Selby
 142, 112, 102  Stephen Maguire
 142, 110, 106  Barry Hawkins
 141, 132, 128, 123, 122, 119, 111, 107  Neil Robertson
 139  Michael Leslie
 137  Gary Wilson
 137  Ricky Walden
 136, 101  Dominic Dale
 135, 128, 119  Ding Junhui
 135, 127, 108, 100  Ronnie O’Sullivan
 135, 108  Alfie Burden
 133, 104, 103, 102  Judd Trump
 133  Thanawat Thirapongpaiboon
 131, 131, 124, 107, 101  Stuart Bingham
 131  Mark King
 130, 128, 101  John Higgins
 129  Nigel Bond
 125, 106, 106  Xiao Guodong
 122  Liam Highfield
 120, 107  Liang Wenbo
 119  Kyren Wilson
 117  Alan McManus

 117  Scott Donaldson
 116, 103  Anthony McGill
 116  Daniel Wells
 113, 112  Mark Allen
 113  Anthony Hamilton
 112, 105  Jamie Burnett
 110  Jamie O’Neill
 110  Joe Perry
 108  Noppon Saengkham
 107, 104, 102  Graeme Dott
 107  Mike Dunn
 107  Jimmy White
 105, 100  Robert Milkins
 105  Michael White
 105  Shaun Murphy
 103, 100  Michael Holt
 102  Yu Delu
 102  Ali Carter
 102  Fergal O’Brien
 101  David Grace
 101  Matthew Stevens
 101  Liu Chuang

Bibliografia 
 http://www.snooker.org/res/index.asp?event=281

UK Championship
2013 w sporcie
2013 w Anglii
York